Taveta est un peuple et une langue du sud-est de l'Afrique

Taveta est aussi un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Comté de Taita-Taveta, comté du sud-est du pays
, ville du comté de Taita-Taveta
, circonscription électorale

Homonymie de toponyme